Submundo — concepção mitológica
 Submundo (banda) — banda brasileira de punk rock
 Underworld (filme de 2003) (em Portugal: Underworld - O Submundo) — filme de terror e ação estadunidense

Ver também 
 Subcultura
 Cultura underground — ambiente cultural que foge dos padrões comerciais, dos modismos e que está fora da mídia
 Terra oca — hipótese que propõe que o planeta Terra possua um interior vazio e habitável
 Mundo dos mortos
 Além (espiritualidade)
 Vida após a morte

Desambiguação